Пороховщико́в, Алекса́ндр Алекса́ндрович:
 Пороховщиков Александр Александрович (1833—1918) — русский предприниматель, строитель, публицист, меценат. Дед Алексия I.
 Пороховщиков Александр Александрович (1892—1941) — русский конструктор, лётчик, предприниматель.